La Gamma Ethniki 1997-1998 è la 23ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1998-1999
      Retrocesse in Delta Ethniki 1998-1999

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1998-1999
      Retrocesse in Delta Ethniki 1998-1999

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1997
Calcio nel 1998